Jméno a příjmení Zdeněk Kučera má více nositelů:

 Zdeněk Kučera (fotbalista) – český fotbalista, bývalý hráč FC Vysočina Jihlava 
 Zdeněk Kučera (politik) (1941–1989) – český a československý politik KSČ z Vsetínska, poslanec FS za normalizace
 Zdeněk Kučera (právník) (1928–2016) – profesor mezinárodního práva obchodního
 Zdeněk Kučera (právník, nar. 1983) (1983) – český právník, specialista na právo informačních a komunikačních technologií
 Zdeněk Kučera (sochař) (1935–2016) – malíř a sochař
 Zdeněk Kučera (soudce) (1955–2017) – český soudce
 Zdeněk Kučera (teolog) (1930–2019) – český teolog, duchovní Církve čs. husitské, bývalý děkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy